Я́ков Логвине́нко:
 Логвиненко, Яков Иванович (1923—1997) — Герой Социалистического Труда (1972).
 Логвиненко, Яков Никифорович (1896—1933) — советский офицер, один из активных борцов за Советскую власть в Семиречье и Киргизии.